Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями турнира. Для южноамериканцев этот титул стал вторым подряд на турнирах серии Большого шлема. Благодаря победе колумбийские теннисисты сохранили звание первых ракеток мира в парном разряде.

Прошлогодние чемпионы — американцы Майк Брайан и Джек Сок — не защищали титул, однако принимали участие в соревнованиях с другими партнёрами. Брайан выступил со своим братом Бобом, а Сок сыграл со своим соотечественником Джексоном Уитроу.

Посев 

  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Титул)
  Лукаш Кубот /   Марсело Мело (Третий круг)
  Равен Класен /  Майкл Винус (Второй круг)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (Первый круг)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый круг)
  Мате Павич /  Бруно Соарес (Второй круг)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий круг)
  Орасио Себальос /  Марсель Гранольерс (Финал)

<ol start="9">
  Никола Мектич /  Франко Шкугор (Второй круг)
  Раджив Рам /  Джо Солсбери (Третий круг)
  Иван Додиг /  Филип Полашек (Первый круг)
  Кевин Кравиц /  Андреас Мис (Полуфинал)
  Робин Хаасе /  Уэсли Колхоф (Третий круг)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй круг)
  Джейми Маррей /  Нил Скупски (Полуфинал)
  Оливер Марах /  Юрген Мельцер (Четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Максим Кресси /  Киган Смит (Первый круг)
  Мартин Дамм /  Тоби Кодат (Второй круг)
  Роберт Гэллоуэй /  Натаниэль Лэммонс (Первый круг)
  Эван Кинг /  Хантер Риз (Второй круг)
  Тай-Сон Квятковский /  Ноа Рубин (Первый круг)

<ol start="6">
  Митчелл Крюгер /  Тим Смычек (Первый круг)
  Николас Монро /  Теннис Сандгрен (Первый круг)
  Ласло Дьёре /  Янко Типсаревич (PR, первый круг)
  Хуберт Хурчкач /  Вашек Поспишил (PR, первый круг)
  Йозеф Ковалик /  Альберт Рамос-Виньолас (PR, второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые